

Notes et références 
.

Paris-Austerlitz - Bordeaux-Saint-Jean